

Astronomia 
C22, designazione del catalogo Caldwell di NGC 7662, una nebulosa planetaria visibile nella costellazione di Andromeda

Codici 
C22, codice dell'osservatorio astronomico di Oberwiesenthal
C22, codice ECO di alcune varianti della partita del centro, un'apertura degli scacchi

Altro 
Boeing C-22, versione militare del Boeing 727
HMS C22, sommergibile della classe C della Royal Navy
Sauber C22, vettura di Formula 1